Portalegre (Portugal) — cidade portuguesa, capital do distrito do mesmo nome
 Portalegre (Rio Grande do Norte) — município brasileiro
 Distrito de Portalegre — distrito de Portugal
 Diocese de Portalegre-Castelo Branco — diocese portuguesa

Desambiguações de topônimos